YHY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hay River (Territori del Nord-Ovest) (Canada)